Langenmantel vom Sparren ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Langenmantel vom Sparren (1488–1538), Augsburger Patrizier und Domherr in Freising, siehe Christoph Langenmantel

 Ulrich Langenmantel vom Sparren (um 1410–nach 1473), Augsburger Patrizier, Jurist, Stiftspropst und Mäzen, siehe Ulrich Langenmantel
 Ulrich Langenmantel vom Sparren (um 1500–1570), Augsburger Patrizier, Jurist und Hofbeamter